nalot – atak lotniczy
 nalot – cienka warstewka grzybów mikroskopijnych na podłożu
 nalot – faza rozwoju drzewostanu
 Nalot – album zespołu Azyl P

Zobacz też 
 nalot płynny – rodzaj osadu atmosferycznego